Thomas Hampson ist der Name folgender Personen:

 Thomas Hampson (1907–1965), britischer Leichtathlet, siehe Tommy Hampson
* Thomas Hampson (Sänger) (* 1955), US-amerikanischer Sänger (Bariton)
 Thomas Edward Hampson (1910–1990), australischer Sprinter, siehe Ted Hampson (Leichtathlet)